Соревнования по плаванию вольным стилем на дистанции 800 метров у мужчин прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 4-5 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 23 спортсмена.

Расписание соревнований

Рекорды

Квалификация

Финал

Ссылки 
Официальные результаты (архив)

Плавание на летней Универсиаде 2015